Tamias – magistrato dell'antica Grecia
 Tamias – genere di sciuridi

Pagine correlate 
 Tamia